Richard Jobson peut désigner :
Richard Jobson, explorateur anglais du  ;
Richard Jobson (né en 1963), ancien footballeur anglais ;
Richard Jobson (né en 1960), réalisateur, présentateur, et musicien.